Melisa puede referirse a:

 Melisa (nombre), nombre de pila femenino de origen griego.
 Melisa (género), género taxonómico de polillas perteneciente a la familia Arctiidae.
 La «melisa», el nombre vulgar de la planta Melissa officinalis, con cuyas hojas se prepara un té calmante.
 La «melisa», el nombre vulgar de la planta Melittis melissophyllum.
 MELISA, test médico que permite comprobar la alergia a los metales.